Raupach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Raupach (1784–1852), tysk dramatiker
 Hermann Friedrich Raupach (1728–1778), tysk tonsättare
 Pauline Raupach (1810–1877), tysk skådespelare och författare

Tyska efternamn